Ustilentyloma — рід грибів родини Ustilentylomataceae. Назва вперше опублікована 1964 року.

Класифікація 
До роду Ustilentyloma відносять 5 видів:

 Ustilentyloma brefeldii
 Ustilentyloma fluitans
 Ustilentyloma graminis
 Ustilentyloma oreochloae
 Ustilentyloma pleuropogonis

Примітки

Джерела 

 Savile, D.B.O.; Parmelee, J.A. 1964. Parasitic fungi of the Queen Elisabeth Islands. Canadian Journal of Botany. 42(6):699-722 - P.708

Роди грибів
Microbotryomycetes